Безіме́нна — річка в Україні у Хмільницькому районі Вінницької області. Права притока річки Руди (басейн Південного Бугу).

Опис 
Довжина річки 7,4 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 7,34  км, коефіцієнт звивистості річки — 1,01 . Формується декількома безіменними струмками та загатами.

Розташування 
Бере початок на південно-західній стороні від села Польова Слобідка. Тече переважно на південний схід понад селом Подорожня і у селі Ступник впадає у річку Руду, праву притоку Витхли.

Цікаві факти 
 Між селами Подорожня та Ступник річку перетинає автошлях  (автомобільний шлях регіонального значення на території України. Проходить територією Житомирської і Вінницької областей).
 У XIX столітті на річці біля села Подорожня існував 1 водяний млин.

Примітки 

Малі річки України
Річки Вінницької області
Річки Хмільницького району
Статті про річки Вінницької області без зображення в картці
Річки України без назви